Cantimpalos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cantimpalos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Cantimpalos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar